Simion Costea (n. 3 noiembrie 1972) este un istoric român, specializat în Relații internaționale și studii europene, laureat al Premiului Academiei Române, acreditat de UE ca profesor Jean Monnet, cu activitate de  expert/ consilier pe probleme de afaceri externe în institutii UE (Comisia Europeana, Parlamentul European )

Studii urmate 
 Este doctor în Istorie, Magna cum laude, din 2003, cu teza „România și Proiectul Briand de Uniune Europeană”, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca; 
 Absolvit master in Relații Internaționale (ca șef de promoție cu media maximă - 10), în 1997, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;
 Este licențiat în Istorie (ca șef de promoție cu media maximă - 10), din 1996, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Activitate profesională 
	Este conferențiar universitar doctor la Universitatea de stat „Petru Maior” din Târgu Mureș, Catedra de Istorie și Relații Internaționale;
	„Profesor Jean Monnet” de Integrare europeană, acreditat de UE;
	Experienta de manager al Proiectului European Jean Monnet, evaluat la superlativ de Comisia Europeană de la Bruxelles;
	Experienta de visiting profesor la Universitatea din Versailles, unde a susținut prelegeri și dezbateri privind Instituțiile UE și Politicile UE, în cadrul Proiectului European Erasmus EUPA (in 2007 și 2008);
	Este redactor-șef la revista „L’Europe unie” din Paris (din 2007), revistă de studii europene girată de Université Catholique de Lille;
	E laureat al Premiului Academiei Române pentru opera sa științifică de istoric al integrării europene (în 2006);" 
	E laureat al Premiului Academiei Române pentru opera sa științifică de istoric al integrării europene (în 2006);
	A publicat 6 cărți de integrare europeană (autor si coautor) și 5 cursuri universitare de integrare europeană și relații internaționale;
	Are peste 21 ani de carieră academică și universitară, începând din 1996;
	Predă cursuri de Construcție europeană, Instituții UE, Relații internaționale și Geopolitică în sec. XX-XXI, istorie universală a secolului XX;
	experienta de membru al Centrului European de Excelență Jean Monnet, condus de prof. univ.dr. Nicolae Păun de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, acreditat și finanțat de UE. 
	Cunoaște limbile engleză și franceză.

Activitate publică 
	A fost expert/consilier pe probleme de afaceri externe in Comisia Europeana (din 2012) si Parlamentul European (2007-2010)  
	Are peste 300 de apariții în presa cotidiană mureșeană, de-a lungul anilor.
	Are peste 100 de apariții politice la posturi TV și Radio din Târgu-Mureș, dar a apărut și la TVR1, TVR2, TVR Internațional, Radio România Internațional.
	A participat la training-uri de pregatire politică și practică pentru campaniile electorale, organizate de Fundatia Konrad Adenauer (crestin-democrată germană), în 2006 și 2007.
	A contribuit activ, în 2006, la implementarea în Targu-Mureș a Proiectului PHARE „Cetățenie democratică”, inițiat de ONG „Educația 2000 plus”, vizând comunicarea dintre politicieni, administrația publică, pe de o parte și societatea civilă și cetățeni, pe de altă parte.
	Îndeplinește toate criteriile cerute de societatea civilă reunită în „Coaliția pentru un Parlament curat”.

Lucrări publicate

Cărți publicate în edituri recunoscute de CNCSIS 

1. Costea, Simion, România și Proiectul Briand de Uniune Europeană , Editura Universității Petru Maior, Tîrgu-Mureș,2004, 400 pagini. ISBN 973-8084-94-6. Pentru această carte, autorul a fost distins cu Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române, la 19 decembrie 2006.

2. Costea, Simion, Ideea europeană și interesele statelor, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005, 280 pagini. ISBN 973-647-254-X. Carte publicată în Jean Monnet Project.

3. Costea, Simion, coord, “For a Stronger and Wider European Union”, Cluj-Napoca, Napoca Star Publishing House, 2005, 220 pagini. ISBN 973-647-288. Volum publicat în Jean Monnet Project.

4. Costea, Simion (coordonator cu Maria Costea), Integrarea României în UE: provocări și perspective, Iași, Institutul European, 2007, 300 pagini. Carte publicată la cea mai prestigioasă editură din domeniul studii europene, în Jean Monnet Project, aflată acum în librării.

5. Costea, Simion, co-author, Public Policies of the European Union, coordinators Asztalos Zsofia and Pakozdy Csaba, Editura Universității Petru Maior, Tîrgu-Mureș, 2008, 266 pagini. ISBN 978-973-7794-59-8. Editura este recunoscută de CNCSIS.

6. Costea, Simion, coauteur, Institutions européennes, coordonnateurs Didier Blanc et Béatrice Boissard, Miskolc, Miskolc University Press, 2008, 410pagini. ISBN 978-963-661-807-0.

Cursuri și îndrumare didactice publicate 
	Costea, Simion, Istoria integrării europene și Instituții ale UE - curs, Universitatea „Petru Maior”,Tîrgu-Mureș, 2007, 250 pagini
	Costea, Simion, Istoria ideii de Europa și Introducere în studii europene - curs, Universitatea „Petru Maior”,Tîrgu-Mureș, 2007, 200 pagini.
	Costea, Simion, Prelegeri de Istoria relațiilor internaționale în secolul XX și Istorie universală contemporană - curs, Universitatea „Petru Maior”,Tîrgu-Mureș, 2007, 200 pagini.
	Costea, Simion și Fodor, Georgeta, Prelegeri de Istoriografia studiului relațiilor internaționale -curs, Universitatea „Petru Maior”,Tîrgu-Mureș, 2007, 200 pagini.
	Costea, Simion, Fodor, Georgeta, Îndrumar didactic pentru Istoriografia studiului relațiilor internaționale, Universitatea „Petru Maior”,Tîrgu-Mureș, 2007, 200 pagini.
	Costea, Simion, Geopolitică și Securitate internațională.Indrumar didactic și culegere de documente, Universitatea „Petru Maior”,Tîrgu-Mureș, 2008, 320 pagini.

	STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE RECUNOSCUTE SAU ÎN VOLUME RECUNOSCUTE, în țară și în străinătate- sunt peste 35 la număr 
	PARTICIPĂRI CU COMUNICĂRI LA REUNIUNI ȘTIINȚIFICE (la sesiuni științifice de istorie din țară și din străinătate, la conferințe, simpozioane și universități de vară)- sunt peste 100 la număr.

Note

Legături externe 
 Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice
 Librăria Centrală a Europei de EST
 Publications - ICSU
 anticariat.net
 C.V.-ul Simion Costea

Bibliografie 
 Pagina oficială a Universității "Petru Maior"

Nașteri în 1972
Istorici români